La Experiencia de la Justicia es un grupo de superhéroes perteneciente al universo de la editorial DC Comics.

Actualmente, este grupo se encuentra inactivo y en su momento tuvo su base de operaciones en la ciudad de Nueva York.

Tan sólo se tiene conocimiento de este grupo a través de la serie del Detective Marciano y como consecuencia de ciertos flashbacks, dado que este fue miembro integrante del grupo en los primeros tiempos de su llegada a la Tierra, aunque actuó en secreto, bajo el nombre de Fantasma de Bronce, ya que aún no había dado a conocer su presencia al mundo.

Grupos de superhéroes de DC Comics